

Patronyme 

 Gilles Vigneault (1928-), poète et auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Alain Vigneault (1961-), joueur et entraîneur de hockey sur glace québécois ;
 Guillaume Vigneault (1970-), fils de Gilles, écrivain québécois ;
 Sam Vigneault (1995-), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Théâtre Gilles-Vigneault (2018-), salle de spectacles québécoise de Saint-Jérôme.